Смородинка — топоним в России:

Реки 
 Смородинка — река во Владимирской области, приток Судогды.
 Смородинка (бывшая Тунгельман-йоки, ) — река в Ленинградской области, приток Волчьей.
 Самородинка (Смородинка) — река в Москве, приток Очаковки.
 Смородинка — река в Омской области, левый приток Уксусной.
 Смородинка — река в Саратовской области, правый приток Сестры.
 Смородинка — река в Свердловской области, приток Большой Чёрной.
 Смородинка — река в Смоленской области, приток Остра.
 Смородинка — река, правый приток Яузяка, притока Ишима.

Населённые пункты 
 Смородинка — посёлок в Бабаевском районе Вологодской области.
 Смородинка — деревня в Енисейском районе Красноярского края.
 Смородинка — деревня в Должанском районе Орловской области.
 Смородинка — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Смородинка — село в Перелюбском районе Саратовской области.
 Смородинка — деревня в Пышминском городском округе Свердловской области.
 Смородинка — деревня в Рославльском районе Смоленской области.
 Смородинка — деревня в Ярцевском районе Смоленской области (упразднена в 2001 году).
 Смородинка — посёлок в Кизильском районе Челябинской области.
 Смородинка — село в Миасском городском округе Челябинской области.

См. также 
 Смородина — мифическая река у древних славян, отделяющая мир живых от мира мёртвых.
 Смородина (значения)
 Самородинка — река на юго-западе Москвы. Крупный правый приток реки Очаковки.
 Самородка — река в Барышском районе Ульяновской области.
 Самородня — село на Украине.